Cyrtidium är ett släkte av svampar. Cyrtidium ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Fotnoter

Sporsäcksvampar
Cyrtidium